Степано́с Сюнеци́:
 Степанос Сюнеци — армянский поэт-музыкант V века, епископ Сюника.
 Степанос Сюнеци — святой Армянской апостольской церкви, митрополит сюникский, поэт, грамматик и композитор VIII века.